Линдберг () — шведская фамилия.

Известные носители 
 Линдберг, Адольф Илмари (1881—1955) — финский композитор.
 Линдберг, Али (1849—1933) — финская пианистка.
 Линдберг, Бенгт (род. 1960) — шведский шахматист, международный мастер.
 Линдберг, Виктор (1875—1951) — новозеландский ватерполист, олимпийский чемпион 1900 года.
 Линдберг, Георгий Устинович (1894—1976) — российский ихтиолог, зоогеограф и педагог.
 Линдберг, Ильва (род. 1976) — шведская хоккеистка.
 Линдберг, Карл Юхан (1837—1914) — финско-шведский скрипач и музыкальный педагог.
 Линдберг, Кристиан (род. 1958) — шведский тромбонист, композитор и дирижёр.
 Линдберг, Магнус (род. 1958) — финский композитор и пианист.
 
 Линдберг, Патрик (род. 1988) — шведский киберспортсмен.
 Линдберг, Пелле (1959—1985) — шведский хоккеист, вратарь.
 Линдберг, Пер Аугуст (1890—1944) — шведский театральный режиссёр, сын Юхана Аугуста Линдберга.
 Линдберг, Петер (1944—2019) — немецкий фотограф.
 Линдберг, Сигрид (1871—1942) — шведская скрипачка.
 Линдберг, Тони (род. 1985) — финский футболист.
 Линдберг, Торстен (1917—2009) — шведский футболист, вратарь.
 Линдберг, Фредрик (род. 1986) — шведский кёрлингист.
 Линдберг, Ханс (род. 1981) — датский гандболист.
 Линдберг, Чарльз (1902—1974) — американский лётчик, совершивший первый одиночный трансатлантический перелёт.
 Линдберг, Чарльз Август (1859—1924) — американский конгрессмен с 1907 по 1917 год.
 Линдберг, Чед (род. 1976) — американский актёр.
 Линдберг, Эдвард (1886—1978) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Линдберг, Энн (1906—2001) — американская писательница и лётчица, летавшая вместе со своим мужем Чарльзом Линдбергом.
 Линдберг, Эрик (1873—1966) — шведский скульптор и медальер.
 Линдберг, Юхан Аугуст (1848—1916) — шведский актёр и режиссёр, отец Пера Аугуста Линдберга.
 Линдберг, Ярмо (род. 1959) — командующий Силами обороны Финляндии (с 2014 года).

Другое 
 Линдберг — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Линдберг — небольшой ударный кратер в центральной части Моря Изобилия на видимой стороне Луны.

См. также